USS Essex kan syfta på:

  – en 32-kanoners fregatt sjösatt 1799, deltog i 1812 års krig och erövrades 1814
 Essex Junior – ett brittiskt valfångstskepp erövrat av Essex och togs i tjänst tills hon återerövrades 1814
  – ett bepansrat ångfartyg under amerikanska inbördeskriget som såldes 1865
  – ett ångfartyg i trä sjösatt 1876 som såldes 1930
  – ett hangarfartyg av Essex-klass i tjänst 1942 och tjänstgjorde under andra världskriget, Koreakriget och Apollo 10 innan utrangering 1969
  – ett amfibiskt attackfartyg som togs i tjänst 1992 och för närvarande i aktiv tjänst

Se även 
 Essex (valfångstskepp) – ett skepp förstört av en kaskelot